Vasile Suciu se poate referi la:
 Vasile Suciu (1873–1935), arhiepiscop și mitropolit de Făgăraș și Alba-Iulia, membru al MSNR
 Vasile Suciu (1867–1936), învățător, membru al MSNR
 Vasile Suciu (1887–1937), învățător, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Vasile Suciu (n. 1945), deputat român în legislatura 2000–2004, ales în județul Cluj pe listele partidului PSD
 Vasile Suciu (1942-2013), fost portar al echipei FC Steaua București.